Pojem onager má v různých oblastech různé významy. Původní je označení osla.
 osel asijský
 onager (osel) — poddruh osla asijského
 onager (zbraň) — druh torzního katapultu používaný v antickém Římě

Externí odkazy